Toponímia:
 Linton (Dakota del Nord), ciutat del comtat del Emmons a l'estat de Dakota del Nord (EUA)
 Linton (Indiana), ciutat al comtat de Greene a l'estat nord-americà d'Indiana
 Linton, Victòria, ciutat a Victòria (Austràlia)
 Linton Hall, concentració de població designada pel cens a l'estat de Virgínia (EUA)
 Biografies:
 Arthur Linton (Seavington St Michael, Somerset, 1868 - Aberaman, 1896), ciclista anglès crescut a Gal·les 
 Ernest Linton (Escòcia, 1880 - Galt, Ontàrio, 1957), futbolista i jugador d'hoquei sobre gel canadenc
 William Richardson Linton (Diddington, Huntingdonshire, 1850 - Ashbourne, Derbyshire, 1908), botànic i vicari anglès 
 Miscel·lània:  Mosquer de Linton (Nephelomyias lintoni), au de la família dels tirànids (Tyrannidae) que habita la selva pluvial i vegetació secundària dels Andes